Zeevi ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Zeevi (* 1977), israelischer Judoka
 Rehavam Zeevi (1926–2001), israelischer General, Politiker und Historiker, siehe Rechaw’am Ze’ewi